Баннио-Анцино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 543 человека (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 28032. Телефонный код — 0324.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 5 августа и 13 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Телефон: 0324 89104
 Официальный сайт: http://www.comune.bannioanzino.vb.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики